

Вестборо — місто, штат Міссурі
 Вестборо — місто, штат Вісконсин
 Вестборо — переписна місцевість, штат Вісконсин

 Вестборо — місто, штат Массачусетс
 Вестборо — переписна місцевість, штат Массачусетс